Фроссуш (Албергария-а-Велья) — район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Фроссуш (Брага) — район в Португалии, входит в округ Брага.